Ниже приведён список крупнейших административных единиц первого уровня по площади (включая водную поверхность).

Самым крупным в мире  административно-территориальным образованием является Республика Саха (Якутия) в России, площадь которой составляет более 3,1 млн км², что составляет 17 % от площади страны, и около 2,3 % от общей площади суши. Размеры Якутии сопоставимы с размерами Индии площадью 3,28 млн км² (7-е место в мире по площади).

На втором месте — штат Западная Австралия, сопоставимый по территории с Казахстаном. Третий по площади — Красноярский край, немного уступающий по площади Алжиру, крупнейшему по территории государству Африки. Остров Гренландия, принадлежащий Дании, на четвертом месте. На пятом — канадская территория Нунавут, площадь которой больше Мексики.

См. также 
 Административно-территориальное деление
 Таблица административных единиц по странам

Примечания

Источники 
 World-gazetteer.com

 
Площадь первого уровня